Santiago Giraldo era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolívar Open Pereira 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Paolo Lorenzi che ha battuto in finale Rogério Dutra da Silva 7–5, 6–2.

Teste di serie

 Alejandro Falla (secondo turno)
 Eduardo Schwank (secondo turno)
 João Souza (secondo turno)
 Éric Prodon (secondo turno)

  Paolo Lorenzi (campione)
  Diego Junqueira (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (finale)
  Leonardo Mayer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2011